Бо́лдырев (Бо́лдырева) — русская фамилия. Известные носители:

Болдырев 
 
 
 
 
 Болдырев, Виктор Николаевич (1910—1975) — советский писатель, учёный, геолог, исследователь Дальнего Севера.
 Болдырев, Вил Константинович (1924—2003) — советский дипломат, полномочный посол.
 
 Болдырев, Дмитрий Васильевич (1885—1920) — русский общественный деятель, философ, участник Белого движения.
 
 Болдырев, Матвей Фролович (1839—1903) — профессор ларингоскопии Казанского университета.
 
 Болдырев, Никита Александрович (род. 1987) — российский гитарист, композитор, педагог.
 
 Болдырев, Пётр Григорьевич (1924—1993) — советский государственный деятель, Министр лесного хозяйства РСФСР.
 Болдырев, Рэм Вячеславович (1934—2006) — советский и российский врач-педиатр.
 
 Болдырев, Станислав Михайлович (1942) — советский тренер по боксу.
 Болдырев, Тихон Ефимович (1900—1984) — видный организатор здравоохранения СССР.
 Болдырев, Юрий Леонардович (1934—1993) — советский, российский литературовед. Исследователь творчества поэта Б. А. Слуцкого.
 Болдырев, Юрий Юрьевич (род. 1960) — российский государственный и политический деятель.

 Феодосий (Болдырев) (1868—1937) — священник Русской церкви, священномученик.



См. также 
 Болдыревы — русский дворянский род.
 Болдырь — исчезнувший хутор в Ростовской области.

Примечания